Río Seco (departement), een departement in de Argentijnse provincie Córdoba
 Río Seco (Tucumán), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied Monteros in de provincie Tucumán